Le prix Yaztromo est un prix littéraire créé en 2004 couronnant les ouvrages de littérature arborescente créés dans l’année. Décerné par un jury constitué d’auteurs de littérature arborescente, membres des forums spécialisés Rendez-vous au 1 et La Taverne des Aventuriers ; il est présenté sur litteraction.fr. Il y a trois rangs au prix : or, argent et bronze. 

Un prix parallèle existe nommé le Mini-Yaz, créé en 2012 et couronnant des livres-jeux de moins de 50 paragraphes créés dans l’année selon un thème défini. Décerné dans les mêmes conditions, il est également présenté sur litteraction.fr. Il y a trois rangs au prix : or, argent et bronze. 

Le Magazine La Saltarelle, et ses déclinaisons Alkonautes, puis Alko Venturus couvrent le Prix Yaztromo et Mini-Yaz. 

Depuis l'édition 2018, les prix Yaztromo et Mini-Yaz font l'objet d'une cérémonie de remise publique au Palais des festivals et des congrès de Cannes, durant le Festival International des Jeux, en association avec la remise publique du GRAAL d'Or.

Lauréats du prix Yaztromo

Lauréats du prix Mini-Yaz

Liens externes
 Concours Yaztromo
 Concours Mini-Yaz

Notes et références 

Prix Yaztromo

Distinction fondée en 2004